«Справка» — короткометражный художественный фильм режиссёра Киры Муратовой, смонтированный из неиспользованных кадров её полнометражного фильма «Настройщик». Премьера фильма состоялась в 2005 году на Берлинском международном кинофестивале.

Сюжет 
Скромный интеллигент в шляпе Григорий приходит в кабинет к своей знакомой — врачу Маргарите. Он просит выдать ему свидетельство о смерти собственной матери, которая, по его словам, умерла. Получив справку из рук расторопной медсестры Любы (врач занята приёмом пациентки — старушки в чёрных шёлковых чулках с подвязками), Григорий уходит домой. По дороге покупает венок. Григорий звонит в дверь своей квартиры, из-за которой раздаётся голос матери: «Кто там?».

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Кира Муратова
 Автор сценария: Борис Херсонский
 Оператор: Геннадий Карюк
 Художник-постановщик: Евгений Голубенко
 Художник по костюмам: Руслан Хвастов
 Продюсер: Сергей Члиянц

Награды и номинации 
Номинация в категории «За лучший короткометражный фильм» на Берлинском международном кинофестивале в 2005 году.

Технические данные 
 Производство: Кинокомпания Пигмалион
 Художественный фильм, чёрно-белый

Трактовки 
Открытый финал и авторский стиль режиссёра позволяет интерпретировать этот фильм по-разному. Критики, как правило, трактуют основной конфликт фильма как пародию на борьбу Эроса и Танатоса. Эта же тема отражается в основном сюжетном мотиве — обыгранном режиссёром Эдиповом комплексе.

Примечания

Ссылки 
 Фильм на сайте «Энциклопедии отечественного кино»

Короткометражные фильмы России
Короткометражные фильмы Украины
Фильмы Киры Муратовой
Фильмы России 2004 года